Оле́г Алекса́ндрович Ивано́в (род. 4 августа 1986 года, Москва, СССР) — российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России (2008), бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

Карьера

Клубная 
С 2006 по 2007 год выступал за «Кубань», в составе которой провёл 57 матчей, в которых забил 9 голов в лиге.

С января 2008 года — игрок футбольного клуба «Крылья Советов». С самарским клубом был подписан 4-летний контракт.

Перед сезоном 2009 года находился на просмотре в «Рубине». Под руководством Курбана Бердыева провёл два сбора, но в команде не остался.

С 2011 — игрок «Ростова». После прихода в клуб Юрия Белоуса и Сергея Балахнина был, вместе с ещё шестью игроками, сначала выслан в дубль, а затем отлучён от тренировок команды. Ему перестали выплачивать заработную плату. Иванов был вынужден обратиться в суд.

24 декабря 2011 года стал игроком «Терека». Начиная с сезона 2012/13 являлся игроком основы и вице-капитаном. Осенью 2014 года согласился перейти в ЦСКА, но трансфер в итоге сорвался, а зимой 2014 года к нему проявляло интерес московское «Динамо». В январе 2021 года расторг контракт по обоюдному согласию.

21 января 2021 года подписал контракт на 1,5 года с клубом «Уфа». 30 мая 2022 покинул «Уфу». В июне 2022 года перешел в «Рубин».

В сборной 
14 мая 2008 года Олег Иванов получил свой первый вызов в национальную сборную: он был включён в список 25 футболистов, приглашённых главным тренером сборной России Гусом Хиддинком для подготовки к Евро-2008. В окончательную заявку из 23 игроков Иванов, как и Александр Павленко, включён не был из-за перенасыщения средней линии, однако по согласованию с тренерским штабом «Крыльев Советов» остался в расположении сборной для участия в тренировочном процессе. 7 июня, в день начала турнира, Олег Иванов всё-таки был заявлен на Евро-2008 вместо основного нападающего сборной Павла Погребняка, получившего травму колена 28 мая в товарищеском матче с Сербией (2:1), однако в триумфальном для сборной России Евро Иванов не провел на поле ни минуты, но получил бронзовую медаль. Кроме того, и после Евро Иванов вплоть до июня 2015 года оставался единственным игроком той сборной, что не провел за неё вообще не одного матча (не только во время, но и до и после Чемпионата).

7 июня 2015 Иванов дебютировал в сборной в товарищеском матче против Белоруссии, выйдя на замену в начале второго тайма вместо Алана Дзагоева. Участник чемпионата Европы 2016 года. Все 3 матча провёл на скамейке запасных.

Академия 
В ноябре 2015 года в Москве основал футбольную академию для детей 4-12 лет.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 5 матчей; 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.

Достижения 
Командные
 Победитель в Первом дивизионе России: 2006 (ФК «Кубань»; выход в премьер-лигу)
 Бронзовый призёр (полуфиналист) чемпионата Европы 2008 года

Личные
 Третье место среди игроков Первого дивизиона 2006 (по опросу футболистов)
 Лучший игрок ФК «Кубань» в чемпионате России 2007 (по оценкам «Спорт-Экспресс» — ср. 5,75)
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (1): № 3 (2015/2016)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов»
 Кумирами «второго Титова» были Цымбаларь и Тихонов. «Самарский Футбол», 4 февраля 2008 года

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Уфа»